Vizinalbahn (auch Vicinalbahn) bezeichnet Eisenbahnen zur Erschließung des ländlichen Raums:

 Vizinalbahn (Bayern) in Bayern
 Vizinalbahn (Belgien) in Belgien
 Vizinalbahn (Luxemburg) in Luxemburg
 Vizinalbahn (Ungarn) in Ungarn
 Vizinalbahn Ružomberok-Korytnica, Bahnstrecke in Ungarn